Desolation Sound (baie Desolation) est une étendue maritime au sein des îles Discovery en Colombie-Britannique au Canada.

Desolation sound peut aussi désigner :

 Desolation Sound, le titre d'un film canadien de 2005.

Voir aussi